Су́ффикс (от  «прикреплённый») в лингвистике — вид аффикса, обычно располагающийся после корня. Фактически является не флексией, а разновидностью постфиксов. Противопоставление флексий постфиксам характерно индоевропейским и грамматически схожим с ними языкам. 

В русском языке при помощи суффиксов чаще всего происходит словообразование с переходом одной части речи в другую.

Русский язык 
Суффиксы в русском языке делятся на две группы.

Формообразующие суффиксы участвуют в изменении форм одного и того же слова. Формообразующие делятся на подгруппы.

1. Степень сравнения причастий, наречий и прилагательных на -о и -е: -айш-, -е-, -ее-, -ей-, -ейш-, -же-, -ше-.

2. Прошедшее время глаголов: -л- и нулевой.

3. Неопределённая форма глагола: -ти, -ть.

4. Повелительное наклонение глагола: -и и нулевой.

5. Действительные причастия: -ащ-, -ящ-, -вш-, -ш-, -ущ-, -ющ-.

6. Страдательные причастия: -ем-, -им-, -ом-, -нн-, -енн-, -т-.

7. Деепричастия: -а-, -я-, -учи-, -ючи-, -вши-, -ши-.

8. Множественное число существительных: -ес-, -ен-, -ер-, -й-.

9. Степень превосходства причастий, прилагательных и наречий: -ейш-, -айш-.

10. Оттенки значения:

Суффиксы существительных:-кос-,-кас-, -к-, -ик-, -ек-, -ок-, -чик, -ёк-, -еньк-, -оньк-, -ечк-, -ичк-, -очк-, -ашк-, -ишк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -ец-, -иц-, -енк-, -инк-, -онк-, -ин-, -ищ-, -ушек, -ышек, -ёныш.

Суффиксы прилагательных: -еньк-, -оньк-, -ехоньк-, -оханьк-, -ёшеньк-, -ошеньк-, -ущ-, -ющ-, -юсеньк-, -енн-, -оват-.

Суффиксы наречий: -еньк-, -оньк-, -енечко, -онечко, -еват, -оват.

Словообразующие суффиксы участвуют в создании новых слов. Также созданные слова могут быть как одной и той же части речи, так и другой. Словообразующие делятся на подгруппы.

1. Суффиксы существительных: -тель, -чик, -щик, -ник, -ниц-, -к-, -иц-, -юх, -ёнок, -ушк-, -ышк-,-ость, -як, -ун, -ач, -ущ-,-кос-,-кас-.

2. Суффиксы прилагательных: -ив-, -чив-, -лив-, -ист-, -ск-, -ов-, -ев-, -н-, -евит-, -ин-.

3. Суффиксы глаголов: -ова-, -ева-, -ыва-, -и-, -я-, -е-, -а-.

4. Наречные суффиксы: -а, -о, -у.

В российской школьной традиции суффикс обозначается знаком ^.

См. также 

 Нулевой суффикс

Примечания